Паршин Георгій Михайлович (; (23.5.1916 — 13.3.1956) радянський військовий льотчик-штурмовик, учасник Другої світової війни. Двічі Герой Радянського Союзу (1944, 1945).
 Паршин Денис Сергійович (1986} — російський хокеїст.
 Паршин Микола Іванович (28 січня 1929, Москва — 16 грудня 2012, Москва) — радянський футболіст, нападник.
 Паршин Павло Анатолійович (1975) — український футболіст, нападник.
 Паршин Сергій Іванович (. 1952) — радянський і російський актор театру і кіно.

Див. також 
 Паршина
Російські прізвища